Albert Demolon – agronomo francese
 Jonathan Manassé Demolon – politico francese
 Pascal Demolon – attore, doppiatore, regista e produttore cinematografico francese